BZZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Brize Norton, Brize Norton, Regno Unito